Lucifer y Ahriman es un libro de 10 conferencias antroposofícas de Rudolf Steiner hechas en Zúrich, Bern, Dornach y Londres en 1919, 1921 y 1922 sobre la demonología, el satanismo y el luciferismo.

Steiner propone una encarnación de Lucifer durante el III milenio a. C., probablemente en Fuxi, una encarnación del Cristo en el año 33 y una futura encarnación de Ahriman en el III milenio. Describe asimismo la potencia de Lucifer como algo que incita el humano a todas las exaltaciones, los falsos misticismos, el orgullo de elevarse sin frontera y la de su opuesto Ahriman (equivalente de Satan) como algo que incita el humano a las supersticiones materialistas.

Referencias 

Antroposofía
Demonología
Obras filosóficas